Hubertushof ist ein Ortsname:
 Hubertushof (Bad Liebenstein), bei Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Hubertushof (Gerabronn), Wohnplatz im Stadtteil Dünsbach (Gerabronn) von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hubertushof (Gürzenich), bei Gürzenich (Düren), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hubertushof (Mauel), bei Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hubertushof (Merzenhausen), in Merzenhausen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hubertushof (Neu-Anspach), bei Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Hubertushof (Thalfang), Wohnplatz im zentralen Ortsbezirk der Ortsgemeinde Thalfang im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz